

Geografia
 Frye Island – centro abitato degli Stati Uniti d'America, nella Contea di Cumberland, Stato del Maine

Persone
 Channing Frye (1983) – ex cestista statunitense
 Charlie Frye (1981) – giocatore di football americano statunitense
 Don Frye (1965) – wrestler, ex lottatore di arti marziali miste ed attore statunitense
 Dwight Frye (1899-1943) – attore statunitense
 Cora Marie Frye, in arte Marie McDonald (1923-1965) – attrice e cantante statunitense
 Northrop Frye (1912-1991) – critico letterario canadese
 Richard N. Frye (1920-2014) – accademico, filologo e iranista statunitense
 Sean Frye (1966) – attore statunitense
 Soleil Moon Frye (1976) – attrice statunitense
 Tod Frye (1955) – programmatore e autore di videogiochi statunitense
 Walter Frye (... – 1474 circa) – compositore inglese
 Wayne Frye (1930-2014) – canottiere statunitense

Altro
 Small & Frye – serie televisiva statunitense
 The Frye Company – azienda statunitense